HK Dinamo Minsk (, ) er en professionel hviderussisk ishockeyklub fra Minsk, der siden 2008 har spillet i den Kontinentale Hockey-Liga. 

Klubben har eksisteret i to inkarnationer, den første fra ca. 1948 til 2000 (heraf de sidste syv år under navnet Tivali Minsk), og den anden fra 2003 og frem, men klubben regner selv begge inkarnationer med til sin historie. Den nuværende klub blev stiftet den 13. august 2003, men kan føre altså sin historie tilbage til 1948, hvor et ishockeyhold med navnet Dinamo Minsk for første gang gik på isen. I det første gennemførte mesterskab for klubhold i Hviderussiske SSR, endte Dinamo på tredjepladsen blandt de tre deltagende hold. I 1967-68 vandt Dinamo Minsk for første gang det hviderussiske mesterskab, og sæsonen efter vandt holdet sølvmedaljer. Mesterskabet blev gentaget i sæsonen 1969-70.

Fra 1976 til 1993 spillede klubben i det sovjetiske ligasystem, efter at det i 1976 blev det besluttet, at Dinamo Minsk skulle erstatte Torpedo Minsk som Hviderussiske SSR's repræsentant i den tredjebedste division ("Anden Liga") i den sovjetiske liga, og samtidig blev holdet fprstørket på både træner- og spillerfronten, hvilket medførte, at holdet vandt rækken og rykkede op i den næstebedste række, Første Liga, og undervejs i turneringen vandt holdet 18 kampe i træk. Holdet tilbragte tre sæsoner i Første Liga, inden den i 1980 rykkede op i Højeste Liga, hvorfra den dog rykkede ned igen efter blot en sæson, hvor den endte på sidstepladsen i divisionen. Hefter spillede holdet syv sæsoner i Første Liga, inden det i 1988 igen sikrede sig oprykning til Højeste Liga. Denne gang lykkedes det imidlertid for Dinamo Minsk at bide sig fast i den bedste sovjetiske række, hvor det blev til fire sæsoner.

Fra 1992 til 1996 spillede Dinamo Minsk i den Internationale Hockey-Liga, som var efterfølgeren til det sovjetiske ligasystem efter at Sovjetunionen var blev opdelt i flere lande. I de fire sæsoner formåede holdet dog ikke at kvalificere sig til slutspillet for ligaens 16 bedste hold, og den sidste sæson i ligaen blev helt katastrofal for klubben, der kun formåede at vinde 3 af sine 52 kampe. Sideløbende med deltagelsen i IHL, spillede holdet også i Hvideruslands bedste nationale række, Extraliga, hvor holdet vandt mesterskabet de første tre sæsoner, 1992-93, 1993-94 og 1994-95, men det de følgende to sæsoner opnåede sølvmedaljer, og i 1997-98 blev det til bronzemedaljer. Inden klubben blev nedlagt i 2000 nåede den dog et sidste hviderussiske mesterskab i sæsonen 1999-2000. Sideløbende med deltagelsen i den nationale Extraliga spillede holdet i perioden 1996-2000 også i den multinationale Østeuropæiske Hockeyliga, hvor den for oftest opnåede midterplaceringer.

Klubben blev genfødt den 13. august 2003 og spillede fra 2003 til 2008 igen i den nationale Extraliga, hvor den i 2006-07 vandt sit sjette hviderussiske mesterskab efter finalesejr på 4-1 i kampe over HK Keramin. I marts 2008 blev Dinamo Minsk optaget i den Kontinentale Hockey-Liga som det første og hidtil eneste hviderussiske hold. I KHL har klubben ikke opnået de store resultater. I de første 14 sæsoner har den formået at kvalificere sig til slutspillet seks gange, og i samtlige tilfælde er den blev slået ud af slutspillet i første runde.

Historie

Første inkarnation

Anden inkarnation 

Klubben blev grundlagt den 13. august 2003 og spillede de første år i Hvideruslands Extraliga, hvor den vandt mesterskabet i sæsonen 2006-07.

I marts 2008 blev Dinamo Minsk optaget i den Kontinentale Hockey-Liga som det første hviderussiske hold.

Titler og medaljer

Nationale turneringer 

 Hviderussiske SSR
  Guld: 1967-68, 1969-70.
  Sølv: 1968-69.
  Bronze: 1950-51.

 Hviderusland
  Guld: 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1999-2000, 2006-07.
  Sølv: 1995-96, 1996-97.
  Bronze: 1997-98.

Internationale turneringer 
 Spengler Cup
 Vinder: 2009.

Sæsoner

Hviderussisk mesterskab (1950-75)

Sovjetiske liga (1976-92)

IHL (1992-96)

Hvideruslands Extraliga (1992-2000)

Østeuropæsiske Hockeyliga (1996-2000)

Hvideruslands Extraliga (2003-08)

KHL (2008-)

Trænere 

Hvideruslands Extraliga
 Július Šupler (juli - november 2003)
 Uladsimir Melentjuk (november 2003 - april 2004)
 Branislav Šajban (maj 2004 - oktober 2004)
 Aljaksandr Sjumidub (oktober 2004 - november 2004)
 Leonid Kiseljov (november 2004 - marts 2005)
 Aljaksandr Gauryljonak (marts - juni 2005)
 Ľubomír Pokovič (juni 2005 - januar 2007)
 Eduard Sankovets (januar - maj 2007)
 Andrej Sidorenko (juli 2007 - april 2008)

KHL
 Jim Hughes (august - oktober 2008)
 Vasilij Spiridonov (2008-2009)
 Glen Hanlon (maj - 20. oktober 2009)
 Aljaksandr Andryjewskij (oktober 2009 - april 2010)
 Marek Sýkora (april 2010 - marts 2012)
 Kari Heikkilä (april 2012 - oktober 2012)
 Aljaksandr Andryjewskij (oktober 2012 - november 2013)
 Ľubomír Pokovič (november 2013 - oktober 2015)
 Andrej Kavaljov  (oktober 2015 - april 2016)
 Craig Woodcroft (april 2016 - juni 2017)
 Gordie Dwyer (juni 2017 – november 2018)
 Andrej Sidarenka (november 2018 - april 2019)
 Craig Woodcroft (juni 2019 -)

Kilder / eksterne henvisninger 
 HK Dinamo Minsk  
 HK Dinamo Minsk - Historie

Noter 

Ishockeyklubber i Hviderusland
Minsk
Ishockeyklubber i KHL
Etableret i 2003